Trnava (Slowakije), een stad in Slowakije
 Trnava (regio), een bestuurlijke regio in Slowakije
 Trnava (Kroatië), een stad en gemeente in Kroatië
 Trnava (Novi Pazar)
 Trnava (Gornji Bogićevci)
 Trnava (Raška)
 Trnava (Čajetina)
 Trnava (Užice)
 Trnava (Braslovče), een plaats in Slovenië

 Een gemeente in Tsjechië:
 Trnava (okres Třebíč)
 Trnava (okres Zlín)